Svetovno prvenstvo v judu predstavlja skupaj z olimpijskimi igrami najvišjo raven mednarodnega tekmovanja v judu. Prvenstva vsako leto (razen v olimpijskem letu) organizira Mednarodna judo zveza, tekmujejo pa lahko le kvalificirani tekmovalci. Od leta 1994 dalje potekajo tudi ekipna tekmovanja. Prvenstvo se je za moške začelo že leta 1956, vendar sta se oblika in periodičnost prvenstva sčasoma spreminjala. Zadnje prvenstvo je potekalo v Tokiu na Japonskem leta 2019.

Zgodovina 

Prvo svetovno prvenstvo je bilo v Tokiu na Japonskem leta 1956. Takrat še ni bilo težnostnih razredov. Prvi svetovni prvak v zgodovini je postal Japonski judoist Shokichi Natsui, po tem ko je v finalu je premagal rojaka Yoshihika Yoshimatsuja . Dve leti kasneje je bilo v Tokiu tudi drugo svetovno prvenstvo, Japonci pa so drugič osvojili prvi dve mesti. Leta 1961 je bilo prvenstvo prvič zunaj Japonske, v francoski prestolnici, Parizu, kjer je nizozemski judoist Anton Geesink  premagal predhodnega svetovnega prvaka Koji Soneja in postal prvi nejaponski svetovni prvak.

Na svetovnem prvenstvu leta 1965, ki je potekalo v Riu de Janeiru, Brazilija, so bile prvič izvedene težnostne kategorije (-68 kg, −80 kg in +80 kg). Judo je postal olimpijski šport že na poletnih olimpijskih igrah leta 1964 v Tokiu.

Kljub postopni širitvi, na svetovnih prvenstvih ni bilo žensk do leta 1980. Prvo svetovno prvenstvo za ženske je bilo izvedeno leta 1980 v New Yorku in je potekalo v izmeničnih letih kot moško prvenstvo, torej vsako drugo leto, do svetovnega prvenstva v judu leta 1987 v Essenu, kjer sta bili tekmovanji obeh spolov združeni v eno svetovno prvenstvo, ki poteka v taki izvedbi že od leta 1987 vsaki dve leti. Leta 2005 je svetovno prvenstvo debitiralo na afriški celini v Kairu v Egiptu. Na srečanju Mednarodne judo federacije v Rio de Janeiru v Braziliji leta 2007 (med svetovnim prvenstvom v judu 2007 ) je bilo odločeno, da bo Francija leta 2011 petič gostila svetovno prvenstvo. Od leta 2009 naprej je prvenstvo organizirano vsako leto razen takrat, ko so Olimpijske igre.

Število posameznih medalj v moških kategorijah (1956–2019)

Število posameznih medalj v ženskih kategorijah (1980–2019)

Skupno število posameznih medalj (1956–2019)

Sklici

Zunanje povezave
 Uradna stran Judo zveze Slovenije

Judo
Judo
Ustanovitve leta 1956